FA Community Shield 2018 spelades den 6 augusti 2018 på Wembley. Matchen spelades mellan fjolårets segrare av Premier League, Manchester City, och FA-cupen, Chelsea.

Match

Matchinformation

Se även
Premier League 2017/2018
FA-cupen 2017/2018

Källor

Referenser

2019 i Storbritannien
2018
Fotbollsåret 2018